Lantana este un gen de plante perene, ce curpinde peste 150 de specii, originare din regiunile tropicale ale Americii, Africii, Australiei și Oceanului Pacific.

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe

Verbenaceae